Петржела — фамилия.

Известные носители:
 Петржела, Властимил (род. 1953) — чешский футболист и тренер, участник чемпионата мира по футболу 1982.
 Петржела, Милан (род. 1983) — чешский футболист, участник чемпионата Европы по футболу 2012.